Monteverde ima više značenja:
 Monteverde, Avellino
 Monteverde, Campobasso
 Monteverde, Perugia